CEA steht als Abkürzung für:
 Carcinoembryonales Antigen, ein als Tumormarker verwendetes Glykoprotein
 Center for Extreme Ultraviolet Astrophysics, ein Forschungsprojekt am Space Sciences Laboratory
 Estudios Cinematográficos Española y Americana, eine spanische Filmproduktionsgesellschaft in Madrid (1932–1966)
 Collie Eye Anomaly, eine Erbkrankheit bei Collies
 Comité Européen des Assurances, alter Name des europäischen Versicherungsdachverbands Insurance Europe
 Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, die französische Atomenergiebehörde, bis 2010 nur Commissariat à l’énergie atomique
 Consumer Electronics Association, eine Handelsorganisation in den USA
 Cost-Effectiveness Analysis, siehe Kosten-Wirksamkeits-Analyse
 Council of Economic Advisers, ein Beratergremium des US-Präsidenten
 Cessna Aircraft Field (IATA-Code), Flughafen bei Wichita (Kansas)

Cea steht für:
 Cea (Fluss), Fluss in Spanien
 Cea (León), Gemeinde in der Provinz León in Spanien
 antiker Name von Kea (Insel) in der Ägäis
 Titularbistum Cea, ein röm.-kath. Titularbistum

Cea oder Céa ist der Familienname folgender Personen:
 Andrés Cea Galán (* 1965), spanischer Organist, Cembalist, Clavichordspieler, Musikforschender und Orgelbauer
 Jean Céa (* 1932), französischer Mathematiker
 José Pedro Cea (1900–1970), uruguayischer Fußballspieler
 Roberto Cea (* 1939), salvadorianischer Romancier und Dichter

CEA